(le « reptile de Dalian ») est un genre éteint de petits dinosaures théropodes de la famille troodontidés, ayant vécu en Chine au cours du Crétacé inférieur. Ses fossiles ont été découverts dans la province de Liaoning, dans la formation d'Yixian (biote de Jehol), datée de l'Aptien, il y a environ 125 millions d'années). 

L'espèce type et seule espèce appartenant à ce genre, , a été décrite en 2017 par Shen Caizhi et ses collègues à partir d'un squelette presque complet, en trois dimensions. 

Les bancs de Lujiatun de la formation d'Yixian abrite de nombreux fossiles, dont beaucoup de vertébrés, qui témoignent de ce qu'était le biote de Jehol. Dans cette région froide, à fort volcanisme, Daliansaurus vivait avec des genres très proches, appartenant comme lui à la sous-famille des Sinovenatorinae, comme  Sinovenator, Sinusonasus et Mei.

Description 
Daliansaurus est un petit troodontidé, de structure légère, probablement couvert de plumes, d'une longueur d'environ . Sa taille est similaire à celle de ses très proches « cousins » qui vivaient avec lui :  Sinovenator et Sinusonasus. Leurs arcs neuronaux sont soudés au centre des vertèbres dorsales (tronc) du seul spécimen connu, une caractéristique des troodontidés. Dans l'ensemble, Daliansaurus diffère de manière subtile de ses plus proches parents Sinovenator, Sinusonasus et Mei.

Daliansaurus possède une grande griffe sur son quatrième doigt des pieds, en plus de la classique « griffe faucille » trouvée sur le deuxième doigt des pieds de la plupart des paraviens. Il a aussi de longs métatarses et posséderait des apophyses uncinées (des protubérances osseuses fixées sur les côtes) connues chez les oiseaux et certains reptiles actuels, ainsi que  chez les théropodes maniraptoriens ; ils seraient ici observés pour la première fois chez un troodontidé.

Paléobiologie 
Les longs métatarses de Daliansaurus suggèrent qu'il était mieux adapté à la course que les autres troodontidés. De plus ses probables apophyses uncinées sur ses côtes pouvaient renforcer sa cage thoracique et favoriser l'efficacité des muscles utilisés pour sa respiration, comme chez les oiseaux modernes.

Classification 
Les inventeurs du taxon ont réalisé le cladogramme suivant où Daliansaurus est en groupe frère avec le genre Sinusonasus (également du biote de Jehol)  :

Voir aussi 
 Troodontidae
 Sinusonasus
 Troodon

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2017